CHD puede hacer referencia a:
 Confederación Hidrográfica del Duero
 Coronary Heart Disease, en español Enfermedad de las arterias coronarias